Övervattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Övervattnet, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (26,8 ha)
Övervattnet, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (22,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn